Koreaceratops — род динозавров, относящийся к базальным цератопсам, обнаруженный в нижнемеловых отложениях (около 103 миллионов лет назад) на территории Южной Кореи. Экземпляр KIGAM VP 200801 состоит из частичных задних конечностей и 36 хвостовых позвонков. Koreaceratops был описан палеонтологом Yuong-Nam Lee и его коллегами в . Единственный вид — Koreaceratops hwaseongensis.

Примечания 

Цератопсы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2010 году